Skovelträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skovelträsket (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (1,06 km²)
Skovelträsket (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (20,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn